Dofus est une collection littéraire d'Ankama Éditions regroupant différant ouvrages se déroulant dans l'univers du Monde des Douze, à l'époque de l'Âge des Dofus.
Elle est également le nom d'une collection identique chez Bayard Jeunesse, en lien avec celle d'Ankama.

Artbooks 
 Dofus artbooks (6 tomes), artbooks sur le jeu vidéo Dofus ;
 Dofus, le guide officiel, de Ylan de Raspide, livre d'aide sur le jeu ;
 Dofus, livre 1 : Julith, artbook sur le film d'animation Dofus, livre 1 : Julith.

Bandes dessinées 
 Dofus Quest, les mains d’Eniripsa (one-shot) : quête de deux Eniripsas dont le destin va se mêler aux machinations des dieux ;
 Pandala (triptyque), scénarisé par Tot et illustré à la peinture par Bertrand Hottin : l'histoire d'un jeune Pandawa et de son village détruit ;
 Dofus Heroes (collectif) : à chaque tome est raconté l'histoire d'un grand héros de l'époque de Dofus ;
 Dofus Pets (2 tomes) : une vieille Eniripsa a fait de sa maison un refuge pour les familiers blessés ou perdus ;
 Dofus : Julith et Jahash (diptyque) par Tot et Ancestral Z raconte les débuts des personnages de Julith et Jahash ;
 Les Dessous de Dofus (1 tome), de Mary Pumpkins, avec des histoires courtes.

Manfras 
 Dofus (26 tomes), scénarisé par Tot et illustrée par Ancestral Z, met en scène des héros dans une quête rocambolesque.
 Dofus Arena (4 tomes), scénarisé par Nicolas Devos et dessinée par Jérôme Bretzner, relate l'histoire de Pym, futur sacrieur, contre les démons des heures.
 Dofus Monster (12 tomes), collectif, à chaque tome est raconté l'histoire d'un monstre de l'univers de Dofus.
 Ogrest (3 tomes), de Mig, relate l'histoire du personnage éponyme.

Bayard Jeunesse (romans) 
 Dofus : Aux trésors de Kerubim, de Christophe Lambert (5 tomes) ;
 Dofus, de Halden et Tot (4 tomes) ;
 Dofus, le guide du Krosmoz, guide sur l'univers du Krosmoz ;
 Dofus, livre 1 : Julith, de Christophe Lambert, dérivé du film Dofus, livre 1 : Julith.

Notes et références

Articles connexes 
 Wakfu (collection)
 Label 619

Groupe Bayard